Holzhausen (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Holzhausen (Dautphetal), een plaats in de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
 Holzhausen (Greifenstein), een plaats in de Duitse gemeente Greifenstein, deelstaat Hessen
 Holzhausen (Hatzfeld), een plaats in de Duitse gemeente Hatzfeld, deelstaat Hessen
 Holzhausen (Immenhausen), een stadsdeel van de gemeente Immenhausen in de Duitse deelstaat Hessen
 Holzhausen (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 Holzhausen (Thüringen), een dorp in de gemeente Amt Wachsenburg in de Duitse deelstaat Thüringen

En ook
 Holzhausen an der Haide, een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts